Рожево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рожево — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Рожево — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

Россия 
 Рожево — посёлок в Холмогорском районе Архангельской области.
 Рожево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.